Cenicero puede referirse a:

Cenicero, recipiente para dejar la ceniza de los cigarros.
Cenicero, municipio de La Rioja, España;
 el nombre común de la planta '''''Verbascum sinuatum